Con l'espressione nazionale di hockey su ghiaccio dell'Italia ci si può riferire alle diverse squadre nazionali, tutte controllate dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG):

 la Nazionale maschile
 la Nazionale maschile Under 20
 la Nazionale maschile Under 18
 la Nazionale femminile.